Get Ya Mind Correct — дебютний спільний альбом американських реперів Пола Волла й Chamillionaire, виданий Paid in Full Entertainment 25 червня 2002 р. Виконавчі продюсери: Mista Madd, Майрон «Big Catty» Райт.

Реліз став знаковим для андеґраундної сцени Г'юстона, розійшовшись накладом у понад 100 тис. копій без підтримки мейджор-лейблу. Платівка посіла 67-му сходинку Top R&B/Hip-Hop Albums. Журнал The Source номінував її на «Незалежний альбом року». Автор
Chopped & Screwed-версії: діджей Майкл «5000» Воттс.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Chamillionaire